Militellesi – abitanti di Militello Rosmarino
Militellesi – abitanti di Militello in Val di Catania